Pupo peut faire référence à :

Pseudonyme 
 Pupo, pseudonyme du chanteur et acteur italien Enzo Ghinazzi (1955-) ;

Nom de famille 
 Leuris Pupo (1977-), tireur sportif cubain ;
 Yannick Pupo (1988-), footballeur brésilien ;
 Miguel Pupo (1991-), surfeur professionnel brésilien.

Voir aussi